Il toponimo Livezi può riferirsi a diverse località della Romania:

Livezi, comune del distretto di Bacău
Livezi, comune del distretto di Vâlcea
Vizantea-Livezi, comune del distretto di Vrancea